Bairros do Brasil
 Parque das Laranjeiras (Goiânia)
 Parque das Laranjeiras (Guaíba)
 Parque das Laranjeiras (Manaus)
 Parque das Laranjeiras (Uberlândia)

Desambiguações de topônimos